Plaatsen
 Pickering (Missouri) in Missouri
 Pickering (North Yorkshire) in Engeland
 Pickering (Ontario) in Canada
Personen
 Craig Pickering, sprinter
 Edward Charles Pickering, sterrenkundige
 Karen Pickering, zwemster
 Timothy Pickering, politicus
 William Hayward Pickering, raketgeleerde
 William Henry Pickering, sterrenkundige
 Charles Pickering (1805-1878), Amerikaans natuuronderzoeker
Overige
 USS Pickering (1798), schoener